Qədirli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Qədirli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian